Wagenknecht steht für:

 Wagenknecht (Film), Dokumentarfilm über Sahra Wagenknecht von Sandra Kaudelka, 2020

Wagenknecht ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Wagenknecht (1881–1956), US-amerikanischer Marxist
 Christian Wagenknecht (1935–2020), deutscher Germanist
 Detlef Wagenknecht (* 1959), deutscher Leichtathlet
 Egon Wagenknecht (1908–2005), deutscher Forst- und Jagdwissenschaftler
 Lukáš Wagenknecht (* 1978), tschechischer Ökonom, Auditor und Politiker
 Max Wagenknecht (1857–1922), deutscher Komponist von Orgel- und Klaviermusik
 Sahra Wagenknecht (* 1969), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Willi Wagenknecht (1912–1998), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor der Bundeswehr